

Chimica 
 S35 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Guerra
 SOMUA S35 – carro armato francese della Seconda Guerra Mondiale